Mbeya è una città della Tanzania, da cui prendono nome anche:

 la regione di Mbeya
 il distretto Urbano di Mbeya
 il distretto Rurale di Mbeya